Shimen bezeichnet:

 Shimen (石门县), Kreis der Stadt Changde in der chinesischen Provinz Hunan

 Shimen (Neu-Taipeh) (石門區), Bezirk von Neu-Taipeh auf Taiwan

 Shimen (Antu) (石门镇), Großgemeinde im Kreis Antu in der chinesischen Provinz Jilin
 Shimen (Jiangshan) (石门镇), Großgemeinde der Stadt Jiangshan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Shimen (Langao) (石门镇), Großgemeinde im Kreis Langao in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Shimen (Jiangjin) (石门镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jiangjin von Chongqing, Volksrepublik China
 Shimen (Linshu) (石门镇), Großgemeinde im Kreis Linshu in der chinesischen Provinz Shandong
 Shimen (Lulong) (石门镇), Großgemeinde im Kreis Lulong in der chinesischen Provinz Hebei
 Shimen (Luonan) (石门镇), Großgemeinde im Kreis Luonan in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Shimen (Tianzhu) (石门镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Tianzhu in der chinesischen Provinz Gansu
 Shimen (Tongxiang) (石门镇), Großgemeinde der Stadt Tongxiang in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Shimen (Xunyang) (石门镇), Großgemeinde im Kreis Xunyang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Shimen (Zunhua) (石门镇), Großgemeinde der Stadt Zunhua in der chinesischen Provinz Hebei

 Shimen (Cangxi) (石门乡), Gemeinde im Kreis Cangxi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shimen (Ganquan) (石门乡), Gemeinde im Kreis Ganquan in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Shimen (Hecheng) (石门乡), Gemeinde im Stadtbezirk Hecheng von Huaihua in der chinesischen Provinz Hunan
 Shimen (Jingyuan) (石门乡), Gemeinde im Kreis Jingyuan in der chinesischen Provinz Gansu
 Shimen (Jinxi) (石门乡), Gemeinde im Kreis Jinxi in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Shimen (Lintan) (石门乡), Gemeinde im Kreis Lintan in der chinesischen Provinz Gansu
 Shimen (Longhui) (石门乡), Gemeinde im Kreis Longhui in der chinesischen Provinz Hunan
 Shimen (Nanzhao) (石门乡), Gemeinde im Kreis Nanzhao in der chinesischen Provinz Henan
 Shimen (She) (石门乡), Gemeinde im Kreis She in der chinesischen Provinz Anhui
 Shimen (Tang) (石门乡), Gemeinde im Kreis Tang in der chinesischen Provinz Hebei
 Shimen (Weining) (石门乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Weining in der chinesischen Provinz Guizhou
 Shimen (Wenxi) (石门乡), Gemeinde im Kreis Wenxi in der chinesischen Provinz Shanxi
 Shimen (Wudu) (石门乡), Gemeinde im Stadtbezirk Wudu von Longnan in der chinesischen Provinz Gansu
 Shimen (Yunyang) (石门乡), Gemeinde im Kreis Yunyang in Chongqing, Volksrepublik China

 Shimen (Poyang) (石门街镇), Straßenviertel im Kreis Poyang der chinesischen Provinz Jiangxi

 Shek Mun (chinesisch 石門 Shímén), Stadtteil von Sha Tin New Town in Hongkong

 die Shimen-Talsperre (石門水庫) auf Taiwan